O Colombo Football Club é um clube de futebol com sede em Colombo, Sri Lanka. A equipe compete no Campeonato Cingalês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 2008.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Sri Lanka
Clubes de futebol fundados em 2008